

События

Римская империя 
 Император: Нерон.
 Консулы: Луций Юлий Руф и Фонтей Капитон.
 Консулы-суффекты: Луций Аврелий Приск, Аппий Анний Галл и Луций Верулан Север.
 По приказу Нерона с собой покончил Домиций Корбулон.
 Из Птолемаиды римляне Веспасиана вторглись в Галилею, после тяжёлой осады взяли Иотапату и истребили население. Яффа взята быстро, Тивериада сдалась без боя. Тарихея взята быстро Титом. Около 1000 евреев казнено, 40000 продано в рабство. После упорной осады Титом взята Гамла, перебито всё население.
 67 (64) — Казнь св. Петра и св. Павла (?) в Риме.
 67-79 — Папа св. Лин.
Хань и Хунну:
 Набеги северных Хунну на Китай.
Средняя Азия и Индия:
 Кушанский царь Кадфис II (возможно) покоряет Индо-греческое царство.

Скончались 

 1 сентября — Сикст из Реймса — первый епископ Реймса (57—67), святой христианской церкви
 Гай Цестий Галл — военный и политический деятель Римской империи, консул-суффект Римской империи 42 года,
 Гней Домиций Корбулон — римский военачальник, консул Римской империи 39 года, покончил с жизнью по приказу Нерона
 Апостол Павел — казнён (дата смерти предположительна, по другим источникам казнён в 64 году)
  — римский вольноотпущенник, актёр, убит Нероном из зависти к его актёрскому мастерству
 Марк Лициний Красс Фруги — римский политический деятель, консул Римской империи 64 года, казнён по приказу Нерона
  — первый епископ Лукки, святой христианской церкви
 Плаутилла — святая христианской церкви
 Апостол Пётр — казнён вместе с Апостолом Павелом в 67 году

См. также